Gejus van der Meulen (Amsterdã, 23 de janeiro,  1903 – Haarlem, 10 de julho, 1972) foi um futebolista dos Países Baixos.

Carreira 

Gejus jogado na maior parte de sua carreira no clube de Haarlem o HFC Haarlem durante 13 anos de 1922 a 1935.
Ele tem jogado na equipa nacional e teve 54 seleções com a equipa dos Países Baixos.
Jogou nos jogos olímpicos em 1924 e 1928 com a equipa de seu país.
E em 1934, ele participou com o seu país a Copa do Mundo FIFA.

Títulos

HFC Haarlem
 Campeonato dos Países Baixos de segunda divisão : 1929, 1932

Jogos com a Seleção Neerlandesa

Ligações externas
  Jogador no national-football-teams
  Jogos internacionais no rsssf

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do HFC Haarlem
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1934
Naturais de Amsterdã
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol